Пестриков — русская фамилия. 

Известные носители:
 Пестриков, Василий Владимирович (род. 1952) — советский футболист.
 Пестриков, Виктор Александрович (1941—1993) — советский футболист, тренер.
 Пестриков, Михаил Родионович (1864—1930) — российский и советский художник, педагог.
 Пестриков, Осип Павлович (1797—1876) — русский купец и предприниматель.

 Илия (Пестриков) (ум. 1659) — архимандрит Соловецкого монастыря РПЦ.

См. также 
 Пестравка